Femten skarpe skud er et opsamlingsalbum med Shu-bi-dua. Albummet udkom i 1996.

Spor 

Opsamlingsalbum fra 1996
Shu-bi-dua-opsamlingsalbum